Sars peut désigner :

Patronyme

 Alain Sars (né en 1961), arbitre français de football ;
 Georg Sars (1837-1927), zoologiste norvégien ;
 Michael Sars (1805-1869), naturaliste et prêtre norvégien.

 Guillaume de Sars (né 1370, mort en 1438), noble français ;
 Jean Charles Joseph Hyacinthe de Sars (né en 1733 et mort en 1802), homme politique français, maire de Laon ;
 Maxime de Sars, comte de Sars, (1886 à Urcel en France - 1960 à Urcel en France), historien ; 
 Pierre-Joseph de Sars ( - ), maire de Laon (1822-1830).

Toponyme
Sars est un synonyme d'essart et fait partie du nom de plusieurs villages ou communes.



Province de Hainaut
 Sars-la-Bruyère, entité de Frameries;
 Sars-la-Buissière, entité de Lobbes.



Département du Pas-de-Calais
 Sars-le-Bois;
 Le Sars;

Département du Nord
 Sars-et-Rosières.
 Sars-Poteries;

Divers 
 SARS, (Severe acute respiratory syndrome), acronyme anglais pour désigner un syndrome respiratoire aigu sévère ou encore pneumonie atypique.

Voir aussi 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France